Бокаюва — многозначный термин.

 Бокаюва — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Бокаюва — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс.
 Бокаюва, Квинтино (1836—1912) — бразильский политический, государственный и дипломатический деятель.

См. также 
 Бокаюва-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.